Il singolare  del Copa Sevilla 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Pere Riba era il detentore del titolo, ma ha perso in finale contro Albert Ramos Viñolas 6–3, 3–6, 7–5.

Teste di serie

  Pere Riba (finale)
  Albert Ramos Viñolas (campione)
  Santiago Ventura (primo turno)
  Rui Machado (semifinali)

 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Óscar Hernández (primo turno)
 Iván Navarro (quarti di finale)
 Guillermo Olaso (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Copa Sevilla 2010